Název Božkov má více sídel:

 Božkov (Plzeň) – část městské části Plzeň 2-Slovany v Plzni
 Božkov (Mnichovice) – část obce Mnichovice v okrese Praha-východ

jiný význam
 Božkov (lihovina) – alkoholický nápoj

Podobný název 
 Bozkov – obec v okrese Semily
 Boškov – obec v okrese Přerov

Externí odkazy